Tršće je lahko:
 Tršće, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Tršće, Čabar (Hrvaška)